Distretto di Cuenca – distretto del Perù nella regione di Huancavelica  
Distretto di Cuenca – distretto del Perù nella regione di Lima